

Persone
 Emiliano Fossi (1973) – politico italiano
 Ferdinando Fossi (1720-1800) – presbitero, archivista e bibliotecario italiano
 Francesco Fossi (1988) – canottiere italiano
 Leandro Fossi (1937-2013) – economista e scrittore italiano
 Raffaello Fossi (1928-1962) – pittore italiano

Altro
 Palazzo Fossi – edificio di Firenze
 Palazzo Mellini-Fossi – edificio di Firenze
 Via dei Fossi - strada di Firenze
 Villa Fossi – villa di Firenze